Kakadu přilbový (Callocephalon fimbriatum) je pták z řádu papoušků (Psittaciformes) a z čeledi kakaduovitých (Cacatuidae). Je nejmenším z černých kakaduů, ale i přesto měří nejvýše 35 cm a váží 330 g. Hlavu, líce a chocholku má jasně červené, zobák má trochu a konce pírek má namodralé až světle modré. Samička červenou barvu postrádá a hlavu má zcela šedou. I když se v přírodě vyskytuje v hojném množství, tak v domácím chovu nebo v zoo se vyskytuje zřídka kdy. Ve volné přírodě se vyskytuje v jihovýchodní Austrálii a v Tasmánii. Obývá horské lesy a pahorkatiny až do výšky 2000 m. Je velmi odolný, dokáže přežít i v podmínkách, kdy noční teploty klesají pod bod mrazu.

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kakaduovití
Ptáci Austrálie